Dit is de lijst van kandidaten van de Socialistische Partij voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010.

Achtergrond 
Op 25 maart 2010 werd door het partijbestuur een conceptversie als voorstel voorgelegd aan de achterban. Op 24 april 2010 werd deze lijst door het partijcongres ongewijzigd overgenomen. De 47-jarige Emile Roemer, die in maart 2010 Agnes Kant was opgevolgd als fractievoorzitter, werd gekozen als lijsttrekker.

Bij de verkiezingen op 9 juni 2010 haalde de SP 924.696 stemmen. Daarvan ging 85,9 procent naar Roemer. Er werden vijftien zetels behaald, tien minder dan bij de voorgaande verkiezingen in 2006. De leden Roemer, Van Bommel en Leijten haalden genoeg stemmen om op eigen kracht via voorkeurstemmen in het parlement te komen.

De lijst 
De kandidatenlijst van de SP was in alle kieskringen gelijk. De nummers 1 tot en met 15 werden gekozen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (groen vinkje). De eerste veertien op de lijst continueerden daarmee hun Kamerlidmaatschap. De enige nieuwkomer voor de SP in het parlement was Nine Kooiman (#15).

De nummer 16, Rik Janssen, werd in 2011 tijdelijk lid van het parlement vanwege zwangerschapsverlof van Sadet Karabulut.

SP
Lijsten van SP-politici